

Astronomia
 10107 Kenny – asteroide della fascia principale
 Cratere Kenny – cratere sulla superficie di Venere

Cinema 
 Kenny – film del 1987 diretto da Claude Gagnon
 Kenny – film del 2006 diretto da Clayton Jacobson

Letteratura 
 Kenny – romanzo di Louis Bromfield del 1947

Musica 
 Kenny – singolo dei Me First and the Gimme Gimmes del 2008, tratto dall'album Love Their Country
 Kenny – album di Kenny Rogers del 1979

Personaggi immaginari 
 Kenny – personaggio di Highlander
 Kenny – personaggio di South Park
 Kenny – personaggio della serie Pokémon

Persone
 Kenny – ring name del wrestler Kenny Dykstra
 Kenny – ring name del wrestler Kenny Layne
Anthony Kenny – filosofo, teologo ed educatore britannico
Arturo Kenny – giocatore di polo argentino
Enda Kenny – politico irlandese
Jack Kenny – attore, scrittore e produttore televisivo statunitense
Jarrod Kenny – cestista neozelandese
Jason Kenny – pistard britannico
Lexie Kenny – ex tennista australiana
Nick Kenny – rugbista a 13 australiano
Paddy Kenny – calciatore irlandese
Stephen Kenny – allenatore di calcio irlandese
Tom Kenny – doppiatore, attore e comico statunitense

Altro 
 Kenny – diminutivo del nome Kenneth
 Governo Kenny I – governo irlandese
 Governo Kenny II – governo irlandese